Кемпф (, , , ) — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Кемпф, Александр — немецкий кёрлингист. 
 Кемпф, Андреас (род. 1967) — германский кёрлингист, член национальной сборной на Олимпийских играх 2006 и 2010 годов.
 Кемпф, Вернер (1886—1964) — немецкий военный деятель, генерал танковых войск.
 Кемпф, Вильгельм (1895—1991) — немецкий пианист и композитор.
 Кемпф, Ипполит (род. 1965) — швейцарский двоеборец, олимпийский чемпион.
 Кемпф, Константин — немецкий кёрлингист. 
 Кемпф, Марк-Оливер (род. 1995) — немецкий футболист, защитник «Фрайбурга».
 Кемпф, Николай (1414—1497) — французский монах, духовный и философский писатель, проповедник.
 Кемпф, Фредерик (род. 1977) — британский пианист и дирижёр.

См. также